Kulai steht für:

 Kulai (Stadt), Hauptstadt des Distrikts Kulai, Bundesstaat Johor, Malaysia
 Kulai District, Verwaltungsdistrikt im Bundesstaat Johor, Malaysia
 Kulai (Wahlkreis), Wahlkreis im Distrikt Kulai für das malaysische Abgeordnetenhaus